Salten steht für:

Orte
 Salten (Ostpr.) Ort in Ostpreußen, heute Losowoje, Russland
 Salten (Norwegen), eine Region in Norwegen
 Salten, Hochebene in Südtirol, siehe Tschögglberg#Salten
 Salten-Schlern, Bezirksgemeinschaft
 Salten (Dänemark), Stadt in der Silkeborg Kommune
 Salten (Partschins), ein Weiler der Gemeinde Partschins in Südtirol
 
Familiennamen
 Anna Katharina Rehmann-Salten (1904–1977), österreichisch-schweizerische Übersetzerin 
 Felix Salten (1869–1945), österreichischer Autor 
 Lina Salten (1890–1943), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Salton